Filibert I. Savojský (17. srpen 1465, Chambéry – 22. září 1482, zvaný Lovec) byl synem savojského vévody Amadea IX. a jeho ženy Violanty z Valois. Byl savojským vévodou v letech 1472 až 1482.

Po smrti otce v roce 1472 byla jeho matka regentkou. V roce 1476 se oženil se svou sestřenicí Blankou Marií Sforza. Manželství, které trvalo jen krátce zůstalo bezdětné. Proto se Filibertovým nástupcem stal jeho mladší bratr Karel I.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Savojští
Savojští vévodové
Narození v roce 1465
Úmrtí v roce 1482
Muži
Katoličtí panovníci
Narození 17. srpna
Úmrtí 22. září
Narození v Chambéry
Pohřbení v klášteře Hautecombe
Úmrtí v Lyonu
Princové z Piémontu
Hrabata z Maurienne
Hrabata z Aosty